Fort Hall kan syfta på:

Geografi

Kenya 

 Muranga (distrikt), länshuvudort,

USA 

 Fort Hall, Idaho, ort, Bingham County, 
 Fort Hall (fort) – ett fort i Oregonterritoriet